— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Цутимикадо, использовавшийся с 1467 по 1469 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 5-й день 3-й луны 2-го года Бунсё (по юлианскому календарю — 9 апреля 1467);
 28-й день 4-й луны 3-го года Онин (по юлианскому календарю — 8 июня 1469).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения «Вэй Чэн Дянь Сюнь» ():「仁之感物、物之応仁、若影随形、猶声致響」.

События 
даты по юлианскому календарю

В 1467 году началась Смута годов Онин — борьба группировок даймё за власть. В качестве повода был использован спор о том, кто будет следующим сёгуном после смерти Асикаги Ёсимасы — его брат Ёсими или сын Ёсихиса. Дело в том, что в 1464 году правящий сёгун Асикага Ёсимаса усыновил своего младшего брата (убедив его покинуть монастырь) и объявил своим наследником. Однако в 1465 году супруга Ёсимасы родила мальчика, которого сёгун также назначил преемником. Брат начал искать поддержки у знатных родов. В результате род Ямана встал за ребёнка (Ёсихису), а Хосокава — на сторону брата (Ёсими). Смута продолжалась 10 лет и не имела победителя — стороны довели друг друга до полного истощения, а столица Киото была полностью разрушена.

 1467 год (1-я луна 1-го года Онин) — сторонник Асикаги Ёсихисы Ямана Мотитоё и Хатакэяма Ёсинари заняли позиции близ резиденции рода Асикага в Киото и позвали бывших императоров Го-Ханадзоно и Го-Цутимикадо, чтобы те убедились, что Хосокава Кацумото и Хатакэяма Масанага будут преданы смерти. Асикага Ёсихиса пытался избежать эскалации конфликта, но не преуспел в этом, и приказал Ёсинари убить Хатакэяму Масанагу. Однако Масанаге удалось бежать из столицы;
 1467 год (1-я луна 1-го года Онин) — найдайдзин Сайэнси-но Санэто был отправлен в отставку, на его место назначили Хино-но Кацумицу;
 1467 год (2-я луна 1-го года Онин) — Сиба-но Ёсикадо стал канрэем; одновременно упало влияние Хосокавы Кацумото, который начал жалеть, что он не присоединился к Масанаге. Мотитоё и Ёсинари запросили военную помощь у своих родов;
 1467 год (5-я луна 1-го года Онин) — кампаку Нидзё Мотимити был отправлен в отставку, на его место назначили Итидзё Канэёси;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература